Troposporopsis är ett släkte av svampar. Troposporopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Troposporopsis